Princezna Marie di Grazie (celé italské jméno: Maria delle Grazie Pia Chiara Anna Teresa Isabella Luitgarda Apollonia Agata Cecilia Filomena Antonia Lucia Cristina Caterina di Borbone; 12. srpna 1878, Cannes – 20. června 1973, Mandelieu-la-Napoule) byla bourbonsko-sicilskou princeznou a sňatkem s Ludvíkwm Orleánsko-Braganzským princeznou orléans-braganza.

Rodina 
Marie se narodila jako dcera prince Alfonse Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské. Obvykle jí říkali "Marie Pia". Její otec, třetí syn krále Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského, se stal v roce 1894 po smrti staršího bratra krále Františka II. hlavou královského rodu Obojí Sicílie. V době jejího narození však už byla sicilská královská rodina ve francouzském exilu kvůli Risorgimentu.

Manželství a potomci 
Marie se 4. listopadu 1908 ve francouzském Cannes provdala za prince Ludvíka Orleánsko-Braganzského, syna Gastona Orleánského, hraběte z Eu a jeho manželky Isabely Brazilské. Pár měl tři děti:

 Pedro Henrique Orléans-Braganza (13. září 1909 – 5. července 1981)
 Luiz Gastão Orléans-Braganza (19. února 1911 – 8. září 1931)
 Pia Marie Orléans-Braganza (4. března 1913 – 24. října 2000)

Pozdější život 
Princ Ludvík zemřel v roce 1920 a Marie zůstala po zbytek života vdovou. V roce 1922 Marie doprovázela brazilskou císařskou rodinu do Brazílie na její sté výročí nezávislosti. Během cesty zemřel její tchán hrabě z Eu. Marie upřednostňovala život se svými dětmi ve Francii, kde měli možnost lepšího vzdělání. Zemřela 20. června 1973 ve svém venkovském domě v Mandelieu a později byla pohřbena v orléanském mauzoleu v Dreux se svým manželem.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 12. srpna 1878 – 4. listopadu 1908: Její královská Výsost princezna Maria di Grazia Neapolsko-Sicilská
 4. listopadu 1908 – 20. června 1973: Její císařská a královská Výsost princezna Maria di Grazia Orléans-Braganza

Vyznamenání 
 Řád svaté Alžběty
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří
 Řád jižního kříže
 Řád Pedra I.
 Řád růže

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. srpna
Narození v roce 1878
Úmrtí 20. srpna
Úmrtí v roce 1973
Orléans-Braganza
Bourbon-Obojí Sicílie
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy
Bourbonsko-sicilské princezny